Торроэлья-де-Флувья (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 16,95 км². Население — 686 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 135 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны